Sju fartyg i den amerikanska flottan har burit namnet USS California, namgivna efter den amerikanska delstaten Kalifornien (en:California):

  – en ångslup som från början hette Minnetonka
  – en kryssare av Pennsylvania-klass som togs i tjänst 1907, döptes om till San Diego 1914 och sänktes av en mins under första världskriget
  – en patrullbåt i New Yorks hamn under första världskriget
  – en patrullbåt i San Franciscos hamn under första världskriget
  – ett slagskepp av Tennessee-klass som tjänstgjorde under andra världskriget
  – Fartyg i California-klassen av atomdrivna robotkryssare
  – en attackubåt av Virginia-klass som togs i tjänst 2011

Galleri

Se även